Rui Simões pode referir-se a:

 Rui Simões (ator), actor português;
 Rui Simões (cineasta), cineasta português.
 Rui Eduardo Lopes Simões (empresário), empresário português.

Desambiguações de antropônimos